Termenul „Max” se poate referi la:

O marcă de automomobile franceze produse de firma  Mourlot et Cie
Revista Max, o revistă din Hamburg
Max (film din 2002), produs de Menno Meyjes
Max Motors, o firmă olandeză producătoare de automobile
Limbaj de programare vizuală

Nume de persoane
Max Planck, fizician german
Max Weber, economist german
Max Ernst, pictor german
Max Scheler, filozof german
Max Schmeling, boxer german
Max Blecher, romancier român
Martin Max (n. 1968), fotbalist german
 Andrei Maximilian Diamandopol (n. 1995), programator inteligență artificială

Vezi și
Maxi Gnauck, gimnastă
Maxim
Maximilian